Марија Ана од Баварске (Минхен, 8. децембар 1574- Грац, 8. март 1616
) била је супруга Фердинанд II Штајерски. Била је кћерка Вилхелм V, војвода Баварске и Рената од Лорене.

Породично стабло 

Рођени 1574.
Умрли 1616.